Apostolische Nuntiatur in Deutschland steht für:

 Apostolische Nuntiatur in Berlin
 Apostolische Nuntiatur in Bonn, siehe Turmhof (Plittersdorf)
 Apostolische Nuntiatur in München